Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2008 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Alona Bondarenko in Katerina Bondarenko sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno, kdaj so izpadle.

 Cara Black /  Liezel Huber (četrtfinale)
 Katarina Srebotnik /  Ai Sugijama (drugi krog)
 Chan Yung-jan /  Chuang Chia-jung (tretji krog)
 Květa Peschke /  Rennae Stubbs (četrtfinale)
 Nathalie Dechy /  Dinara Safina (prvi krog)
 Sania Mirza /  Alicia Molik (tretji krog)
 Yan Zi /  Zheng Jie (polfinale)
 Peng Shuai /  Sun Tiantian (drugi krog)

<ol start="9">
 Lisa Raymond /  Francesca Schiavone ''(prvi krog)
 Anabel Medina Garrigues /  Virginia Ruano Pascual ''(polfinale)
 Marija Kirilenko /  Ágnes Szávay ''(prvi krog)
 Viktorija Azarenka /  Shahar Pe'er ''(finale)
 Janette Husárová /  Flavia Pennetta ''(četrtfinale)
 Vania King /  Nicole Pratt ''(prvi krog)
 Maria Elena Camerin /  Gisela Dulko ''(prvi krog)
 Iveta Benešová /  Galina Olegovna Voskobojeva (tretji krog)

 Rezultati 
Legenda
 WC = S povabilom (Wild card'')
 r = predaja
 w/o = b.b.

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del

Ženske dvojice
2008